Bradfield bezeichnet:

 einen Ort in England, siehe Bradfield (England)
 verschiedene astronomische Objekte, unter anderem
 C/1972 E1 (Bradfield), ein langperiodischer Komet
 C/1974 C1 (Bradfield), ein langperiodischer Komet
 C/1975 E1 (Bradfield), ein hyperbolischer Komet
 C/1975 V2 (Bradfield), ein hyperbolischer Komet
 C/1976 D1 (Bradfield), ein langperiodischer Komet
 C/1976 E1 (Bradfield), ein parabolischer Komet
 C/1978 C1 (Bradfield), ein parabolischer Komet
 C/1978 T3 (Bradfield), ein parabolischer Komet
 C/1979 M1 (Bradfield), ein hyperbolischer Komet
 C/1979 Y1 (Bradfield), ein langperiodischer Komet
 C/1980 Y1 (Bradfield), ein langperiodischer Komet
 C/1984 A1 (Bradfield), ein kurzperiodischer Komet
 C/1987 P1 (Bradfield), ein langperiodischer Komet
 C/1989 A3 (Bradfield), ein kurzperiodischer Komet
 C/1992 B1 (Bradfield), ein parabolischer Komet
 C/1992 J2 (Bradfield), ein parabolischer Komet
 C/1995 Q1 (Bradfield), ein langperiodischer Komet
 C/2004 F4 (Bradfield), ein langperiodischer Komet
 den Asteroiden (3430) Bradfield

Bradfield ist der Familienname folgender Personen:
 Geof Bradfield (* 1970), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Harold William Bradfield (1898–1960), anglikanischer Bischof von Bath und Wells
 James Dean Bradfield (* 1969), britischer Musiker und Sänger

 Ken Bradfield (* 1929), kanadischer Segler
 Polly Bradfield, US-amerikanische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Rupert Dudley Bradfield (1882–1949), südafrikanischer Farmer und Naturforscher.
 Scott Bradfield (* 1955), US-amerikanischer Schriftsteller und Hochschullehrer
 William Bradfield (1927–2014), neuseeländischer Ingenieur und Astronom

Bradfield steht für folgende Unternehmen:
 Bradfield Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller